Plaats in Indonesië
 Sumber Arum (Sukaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Sumber Arum (Dander), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sumber Arum (Songgon), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sumberarum, doorverwijspagina